Forward kan syfta på:

 Anfallare – en position i en lagsport
Forward (basket) – anfallspositionen inom basket
Anfallare (fotboll) – de spelare i fotboll vars position ligger framför försvarare och mittfältare
Center (fotboll) –  den anfallaren som spelar närmast motståndarnas mål
Ytter – en offensiv spelare med utgångspunkt på kanten
Forward (ishockey) – anfallspositionen inom ishockey
 Forward (finans) – ett avtal om köp av egendom vid en framtida tidpunkt
 Forward Racing – ett tävlingsstall i roadracing
 BK Forward – en svensk fotbollsklubb från Örebro